Niemcy:
 Greimerath – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Greimerath – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg